Дунаї — угорське прізвище.

 Відомі носії 
 Анталь Дунаї (,нар. 1943) — угорський футболіст і футбольний тренер.
 Ференц Дунаї (, нар. 1932) — угорський драматург, автор відомої п'єси «Штани» ().